Агнешка Радванська була чинною чемпіонкою, але вирішила цього разу не брати участь.
Домініка Цібулкова виграла титул, у фіналі перемігши свою близьку подругу Маріон Бартолі з рахунком 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в другий раунд.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Ч Кайчжень
| RD1-score03-1=1
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= В Кінґ
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=78
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М Дой
| RD1-score06-1=66
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Я Ґайдошова
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= К Макгейл
| RD1-score08-1=77
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С Каратанчева
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=5
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М Цінк
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=7

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Е Даніліду
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Г Вотсон
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Ю Чжань
| RD1-score15-1=78
| RD1-score15-2=
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Я Вікмаєр
| RD1-score16-1=66
| RD1-score16-2=r
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М Бартолі
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В Кінґ
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3=4

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М Дой
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= К Макгейл
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Є Янкович
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06=
| RD2-team06= М Цінк
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Г Вотсон
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=62
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=Q
| RD2-team08= Ю Чжань
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=77
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М Бартолі
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=5
| RD3-team02= К Макгейл
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Є Янкович
| RD3-score03-1=77
| RD3-score03-2=68
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Ю Чжань
| RD3-score04-1=64
| RD3-score04-2=710
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= М Бартолі
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=Q
| RD4-team02= Ю Чжань
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3=3
}}

 Нижня половина 

 Кваліфікація 

 Сіяні гравчині 

 Кваліфікувалися 

 Щасливий лузер 
  Мелані Уден'''

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Mercury Insurance Open, одиночний розряд
2012